Краснознаменское — посёлок в Славском районе Калининградской области. Входит в состав Большаковского сельского поселения.

География 
Посёлок Краснознаменское находится на левобережье реки Осы (бассейн Немонина), в 15,6 км по прямой к югу от города Славска. Населённый пункт примыкает с северо-востока к бывшему районному центру Большаково.

История 
До 1935 года носил название Клайн Гирратишкен.

В 1935 году властями гитеровской Германии был переименован в Гронвальде в рамках кампании по упразднению в Восточной Пруссии топонимики прусско-литовского происхождения.

В 1946 году получил русское название Краснознаменское.

Население

Примечания 

Населённые пункты Славского района